Лидија Бачић(Сплит, 4. август 1985) хрватска је поп певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Мајчина љубав}- (2010)
 -{Дај да ноћас полудимо}- (2011)
 -{Виски}- (2015)
 -{Тијело као пјесма}- (2017)

Спотови

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1985.
Хрватске певачице
Хрватске поп певачице
Сплићани